La Capilla peut désigner :

 La Capilla, municipalité située dans le département de Boyacá, en Colombie.
 La Capilla, localité rurale argentine située dans le département de Villaguay et dans la province d'Entre Ríos.
 La Capilla del Hombre (La Chapelle de l'Homme), musée d'art bâti à Quito, en Équateur.